Lausarot ist der Familienname folgender Personen:

 Ariel Lausarot (* 1952), uruguayischer Politiker
 Rudi Lausarot (* 1975), uruguayischer Sportschütze